Грасс:

Топоним 
 Грас (также Грасс, , ) — город, коммуна и супрефектура в департаменте Приморские Альпы (Франция)

Персоналии 
 Грасс, Александр Франсуа Огюст де (1765—1845) — выдающийся масон, основатель и первый Великий Командор Верховного совета ДПШУ Франции, сын адмирала Франсуа де Грасса.
 Грасс, Гюнтер (1927—2015) — немецкий писатель, скульптор, художник, график, лауреат Нобелевской премии по литературе 1999 года.
 Грасс, Карл Конрад (1870—1927) — немецкий историк, исследователь русских религиозных сект.
 Грасс, Людвиг Иеронимович (1841—1896) — русский юрист.
 Грасс, Филипп (1801—1876) — французский скульптор эльзасского происхождения.
 Грасс, Франсуа Жосеф Поль де (1722—1788) — французский адмирал.

См. также 
 Грас (значения)